Osoby
 Daniel Pipes
 Marek Pipes
 Leah Pipes
 Richard Pipes

Fajki
 Pipes of Peace
Dudy
 Częstochowa Pipes & Drums
 Pipe band (t. Pipes & Drums)